Stenholm kan avse:

Personer
Stenholm är ett svenskt efternamn som bärs av bland andra:
 Britta Stenholm (1916–2002), svensk socialdemokratisk skolpolitiker.
 Carl August Stenholm (1843–1884), svensk pastor och psalmförfattare.
 Holger Stenholm (1897–1977), en svensk militär.
 Olle Stenholm (1942–2007), en svensk journalist.
 Rolf Stenholm (född 1937), en svensk domkyrkoorganist.
 Sara Stenholm (född 1971), en svensk journalist och författare.
 Stig Stenholm (1939–2017), en finländsk fysiker.
 Uno Stenholm (1910–1976), en svensk radioman.

Platser

 Stenholm, Houtskär, Åboland, 
 Stenholm, Korpo, Åboland, 
 Stenholm, Nagu, Åboland,

Se även
Stenholmen

Svenska efternamn